«Бе́лая дубра́ва» () — лесной заказник местного значения, расположенный на территории Деснянского района Киевского горсовета (Украина). Создан 10 апреля 1978 года. Площадь — . Землепользователь — Дарницкое лесопарковое хозяйство.

История 
Заказник был создан совместным решением Киевского облсовета и Киевского горсовета № 522/173 от 10 апреля 1978 года с целью сохранения ценных природных сообществ. На территории заказника запрещена любая хозяйственная деятельность, в том числе ведущая к повреждению природных комплексов.

Описание 
Заказник занимает квадраты 40 и 41 Белодубравского лесничества в составе Дарницкого лесопаркового хозяйства, что восточнее озера Алмазное и жилого массива Троещина. Территория заказника представлена двумя участками (площадями 1,4 и 1,6 га). Западнее примыкает Быковнянский лес.

Заказник оборудован информационными знаками и щитом-указателем. Пеший маршрут к нему пролегает от остановки Старый дуб (на дороге Киев—Бровары), затем пешком около 1,5—2 км по лесной дороге с Броварской трассы в направлении села Зазимье. Ближайшая станция метро  «Лесная».

Природа 
Лесные насаждения представлены дубом и сосной различного возраста. Здесь распространены ландыши.

Ссылки 
 Заказники Києва
 Про заказник на сайте pryroda.in.ua
 Заказник на карте wikimapia.org

Заказники Киевского горсовета
Лесные заказники
Дубравы